Дундазит — минерал, водный карбонат свинца. Назван по месту первой находки в , расположенному в Австралии. Минерал был впервые обнаружен в шахте Adelaide Proprietary. Дундазит был впервые изучен Виллиамом Фредериком Петтердом в 1863 году.

Дундазит является необычным вторичным минералом, находящимся в оксидной зоне свинцовых руд. Обычно обрастает крокоитом. Иногда может обрастать и церусситом. Может ассоциироваться с церусситом, платтнеритом, азуритом, малахитом, пироморфитом, миметитом, буданитом, дуфтитом, крокоитом, гибситом, аллофаном, лимонитом.

Примечания

Ссылки 

 Mineralienatlas:Dundasit 
 Дундазит в GeoWiki 

Карбонаты (минералы)
Гидроокислы (минералы)
Минералы свинца
Минералы алюминия